Pasma górskie:
 Pogórze Rożnowskie
 Pogórze Ciężkowickie